Цвек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цвек, Дарья Яковлевна (в девичестве Маркевич; 1909—2004) — украинская кулинарка.
 Цвек, Ежи (1930—2014) — польский генерал.
 Цвек, Ловро (род. 1995) — хорватский футболист.
 Цвек, Роберт (род. 1979) — чешский шахматист, гроссмейстер.